Александр Якименко:
 Якименко, Александр Валерьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Якименко, Александр Григорьевич (род. 1964) — руководитель Службы безопасности Украины (2013—2014), генерал-майор.
 Якименко, Александр Никифорович (1921—2004) — советский юрист и государственный деятель, член Ревизионной Комиссии КПУ, депутат Верховного Совета УССР.